Georges Seurat – pittore francese
 Marie Seurat – scrittrice siriana
 Michel Seurat – sociologo francese
 Pilar Seurat – attrice filippina